Тони Дачева (Блатец 6. фебруар 1967) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Върнете се, българи}- (1991)
 -{Робиня съм твоя}- (1993)
 -{Мили мой}- (1994)
 -{Тони Дачева и дует Шанс}- (1995)
 -{Тони Дачева и Мустафа Чаушев}- (1995)
 -{Кралица съм аз}- (1996)
 -{Хитовете на Кристал}- (1997)
 -{Всичко е любов}- (1998)
 -{Добрата фея}- (1999)
 -{Пей сърце}- (2001)
 -{Грях ли е}- (2001)
 -{The Best}- (2002)
 -{Рицар на честта}- (2003)
 -{Интуиция}- (2004)
 -{Като на кино}- (2005)
 -{Бяла лястовица}- (2007)
 -{Hit Collection MP3}- (2009)

Спотови

Фолклорни спотови​

Тв верзије 

Рођени 1967.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи